Bosboerenkers (Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens)
 Zinkboerenkers (Thlaspi caerulescens var. calaminare)